Medesi – abitanti di Meda (Italia)
Medesi – abitanti di Mede